Макс Хесс:
 Хесс, Макс (1877—1969) — американский гимнаст и легкоатлет.
 Хесс, Макс (род. 1996) — немецкий легкоатлет.